Haudum ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens Haudum (* 1978), österreichischer Gesangspädagoge und Chorleiter
 Hedwig Haudum (1920–1990), österreichische Komponistin, Heimatdichterin, Mundartautorin und Liedtexterin. 
 Katharina Haudum (* 1990), österreichische Schauspielerin
 Lukas Haudum (* 1997), österreichischer Eishockeyspieler
 Stefan Haudum (* 1994), österreichischer Fußballspieler